Brønderslevs kommun () är en kommun i Region Nordjylland i Danmark. Huvudort är Brønderslev.

Vid den danska kommunreformen 2007 slogs den tidigare Brønderslevs kommun ihop med Dronninglunds kommun.

Källor

Externa länkar 

Kommuner i Region Nordjylland